Alberto Riccoboni (1894-1973) – architetto e storico dell'arte italiano
 Antonio Riccoboni (1541-1599) – umanista e storico italiano.
 Elena Riccoboni, nata Elena Virginia Balletti (1686-1771) – attrice e poetessa italiana
 Luigi Riccoboni, noto anche come Lélio (1676-1753) – attore e scrittore italiano naturalizzato francese
 Marie-Jeanne Riccoboni, nata Marie-Jeanne de Heurles de Laboras de Mézières (1713-1792) – scrittrice e attrice francese
 Mario Riccoboni (1889-1968) – velocista italiano

Pagine correlate
 Riccobono
 Riccabona